

Patronyme 

 Madame du Barry (1743-1793), maitresse de Louis XV ;
 Jean-Baptiste Dubarry comte du Barry-Cérès.
 Guillaume Dubarry (1732-1811), homme de paille français, frère du précédant mari de Madame du Barry.
 Jean-Narcisse Dubarry (1809-1856), personnalité politique française ;
 Denise DuBarry (1956-2019), actrice, productrice, femme d'affaires et philanthrope américaine.

Toponyme 

 Hôtel Dubarry, hôtel particulier français à Toulouse.
 Maison du Barry à Lévignac dans la Haute-Garonne.
 Maison de la Du Barry à  Bayeux.

Titres 

 Gräfin Dubarry (1879), opérette allemande de Karl Millöcker ;
 Madame du Barry (1934), film américain de William Dieterle ; 
 Madame du Barry (1954), film français de Christian-Jaque.